Чемпионат Италии по баскетболу 2011/2012 годов являлся 81 сезоном «Серия А1» () — высшего женского баскетбольного дивизиона Италии. В 4-й раз чемпионом стала команда из Таранто «Крас Баскет».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа:

1) регулярный сезон — 12 команд с 16 октября 2011 года по 25 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с 1/4 финала.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-аут

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Беретта-Фамилья
 3. Пул Коменсе
 4. Ле Мура
 5. Лиоматик 
 6. Роберта 
 7. Лавеццини 
 8. Бракко Джеас 
 9. ДМА Дель Бо 
 10. Эрг 
 11. Баскет Алькамо 
 12. КУС Кальяри

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Шерил Форд («Беретта-Фамилья»)
  Кия Вонн («Крас Баскет»)
  Таня Чиров («Эрг»)
  Камео Хикс («Пул Коменсе»)
  Мария Эрич («Роберта»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Италии по баскетболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Сайт женского баскетбола в Италии
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Италии в 2011 году
Спорт в Италии в 2012 году